Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 je potekalo od 8. do 13. februarja 2014 v sankaškem centru Sliding Center Sanki.

Dobitniki medalj

Po disciplinah

Po državah

Zunanje povezave 

 Uradna stran tekmovanja 

2014
Športi Zimskih olimpijskih iger 2014